GRES Acadêmicos do Grande Rio est une école de samba basée près de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
Voir palmarès des écoles.
  D1 Carnaval
 2022

  D2 Carnaval
 1992

Références 

Grande Rio
Duque de Caxias (Rio de Janeiro)